Pandora nebo Pandóra má více významů:
 Pandóra – postava řecké mytologie
 Pandořina skříňka 
 Pandora (měsíc) – měsíc planety Saturn
 55 Pandora – planetka

biologie
 Pandora (rod) (Pandorea) – rod rostlin z čeledi trubačovité
 Symbion pandora – druh vířníkovců

kultura
 Pandora (časopis) – literární časopis
 Pandora (Avatar) – místo děje filmu Avatar
 Pandora (seriál) – americký televizní seriál z roku 2019
 Pandora – série knih Franka Herberta
 Pandora – kniha Anne Riceové
 Pandora – písnička Radůzy z alba V hoře
 Pandora's Hope – kniha Bruno Latoura

technologie
 HMS Pandora – 11 lodí Britského královského námořnictva stejného jména

hry
 Pandora (konzole) – videoherní konzole
 Pandora – planeta, na které se odehrává videoherní série Borderlands
 The Pandora Directive – videohra pod MS-DOS
 Pandora Tomorrow – díl z videoherní série Splinter Cell

podobné
 Pandorum – film